Białki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la Voïvodie de Mazovie
Village de Białki de la Powiat de Siedlce 
Village de Białki de la Powiat de Wołomin 

de la Voïvodie de Podlachie
 Village de Białki 

de la Voïvodie de Poméranie
 Village de Białki